Luc Poirier peut faire référence à :

 (1961- ), un lutteur canadien,
Luc Poirier (1975- ), un homme d'affaires québécois.